Tenggilismejoyo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Tenggilismejoyo, distrikt, Jawa Timur, 
 Kelurahan Tenggilismejoyo, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar